
Termin -{R47}- ima više značenja.

 R-oznake, R47: Može izazvati oštećenja fetusa
 R47 put (Južna Afrika), autoput